Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Christiane Jolissaint e Marcella Mesker che hanno battuto in finale Iva Budařová e Marcela Skuherská 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (Campionesse)
 Mima Jaušovec /  Andrea Leand (semifinali)

 Kathleen Horvath /  Manuela Maleeva (quarti di finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1984